Miejscowości w USA:
 Springport – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Springport – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Springport – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Springport (ang. Springport Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Springport (ang. Springport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga